Norwegian Wood (This Bird Has Flown) – canzone dei Beatles del 1965
 Norwegian Wood – romanzo di Haruki Murakami del 1987
 Norwegian Wood – film giapponese del 2010 diretto da Tran Anh Hung e tratto dal romanzo omonimo di Haruki Murakami